Volpe a nove code o spirito volpe (in cinese 狐狸精; Pinyin: húli jīng) – creatura immaginaria della mitologia cinese
Volpe a nove code (in giapponese Kyūbi no Kitsune) – creatura immaginaria della mitologia giapponese
Volpe a Nove Code – personaggio immaginario del manga e anime Naruto, ispirato ai precedenti.